Les Fourberies de Scapin, comédie de Molière.
 La fourberie de Douai, un épisode de la controverse à laquelle se livrèrent les jésuites et les jansénistes au .